Лукавец може бити:

 Лукавец (Иванец), насељено место у граду Иванцу, у Вараждинској жупанији, Република Хрватска
 Лукавец (Велика Горица), насељено место у граду Великој Горици, у Загребачкој жупанији, Република Хрватска
 Лукавец Посавски, насељено место у граду Сиску, у Сисачко-мославичкој жупанији, Република Хрватска
 Лукавец (Пелхримов), варошица у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Лукавец (Литомјержице), насељено место у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република